Ottende etape af Tour de France 2011 var en 189 km lang kuperet etape. Den blev kørt den 9. juli fra Aigurande til Super Besse.

Rui Costa vandt efter at have været i udbrud hele dagen. Thor Hushovd formåede at følge med de største konkurrenter og beholdt noget overraskende førertrøjen.

 Etape: 8. etape
 Dato: 9. juli
 Længde: 189 km
 Gennemsnitshastighed: 40,9 km/t

Point- og bjergspurter

Pointspurt (Auzances) 
Efter 83 km

1. bjergspurt (Côte d'Évaux-les-Bains) 
4. kategori stigning på Côte d'Évaux-les-Bains, efter 65,5 km (445 m; 1,7 km à 6,2 %)

2. bjergspurt (Côte du Rocher des Trois Tourtes) 
4. kategori stigning på Côte du Rocher des Trois Tourtes, efter 119,5 km (766 m; 1,3 km à 4,6 %)

3. bjergspurt (Col de la Croix Saint-Robert) 
2. kategori stigning på Col de la Croix Saint-Robert, efter 164 km (1.451 m; 6,2 km à 6,2 %)

4. bjergspurt (Super Besse Sancy) 
3. kategori stigning på Super Besse, efter 189 km (1.275 m; 1,5 km à 7,6 %)

Resultatliste

Manglende ryttere 
 72  Chris Horner (RSH) stillede ikke til start på etapen, efter at han styrtede på 7. etape og brækkede næsen og fik hjernerystelse.
 86  Beñat Intxausti (MOV) valgte at stå af, da han tidligere fik konstateret et brækket spoleben, forårsaget af et styrt på 1. etape, og måtte opgive.

Galleri

Referencer

Ekstern henvisning 
 Etapeside  på Letour.fr     

 08

en:2011 Tour de France, Stage 1 to Stage 11#Stage 8